La route nationale 149 peut désigner :

 Route nationale 149 en Argentine
 Route nationale 149 en France

Voir aussi